Александр Завгородний:
 Завгородний, Александр Михайлович (в монашестве Антоний; 1938—1989) — епископ Русской православной церкви.
 Завгородний, Александр Сергеевич (род. 1940) — украинский поэт и переводчик с эстонского.